Osoby o tym nazwisku:
 Alberto Giovannetti – rzymskokatolicki duchowny i dyplomata
 Luciano Giovannetti – włoski strzelec sportowy, olimpijczyk
 Luciano Giovannetti – rzymskokatolicki duchowny
 Marco Giovannetti – włoski kolarz szosowy, olimpijczyk